Оркахо-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте-де-Мадрид. Занимает площадь 21,2 км². Население — 171 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Ficha municipal
 [horcajodelasierra.da.ru Página de Horcajo de la Sierra]

Муниципалитеты Мадрида